Hamois is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Namen. De gemeente telt ruim 7.000 inwoners. Hamois ligt op een hoogte van 260 meter.

Deelgemeenten

Overige kernen

Er liggen nog verschillende gehuchtjes verspreid in de gemeente zoals Champion en Emptinal. Hamois-centrum is vergroeid met het dorpje Hubinne.

Aangrenzende gemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december
1900: Afsplitsing van Achet in 1898

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Trivia 

Het Kasteel van Skeuvre in Hamois heeft model gestaan voor het kasteel van Rommelgem in de stripserie Robbedoes en Kwabbernoot.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Hamois

Externe link 
Gemeente Hamois

 
Plaats in Namen (provincie)